Лукечешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Лукечешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Мірешу-Маре.